hakerski koan
Kōan (japanski car)
Kōan (izjava)